Olympius (exarch) - exarch (stadhouder) van Ravenna

 Pyroraptor olympius - dinosauriërgeslacht
 Tabanus olympius - vliegensoort